Александар Зверев је био бранилац титуле, али је изгубио од Доминика Тима у полуфиналу.

Стефанос Циципас је освојио титулу, победивши Доминика Тима у финалу са 6:7(6:8), 6:2, 7:6(7:4). Са 21 годином и три месеца Циципас је постао најмлађи победник завршног турнира још од Лејтона Хјуита (20) који је тријумфовао у Сиднеју 2001. Ово је тек четврти пут у историји да је меч за титулу одлучен у тај-брејку последњег сета.

Данил Медведев, Стефанос Циципас и Матео Беретини су дебитовали на турниру.

Рафаел Надал је обезбедио прво место на АТП листи на крају године, по пети пут у каријери, након пораза Новака Ђоковића од Роџера Федерера у групи Бјерн Борг.

Носиоци

Резерве

Жреб

Завршница

Групе

Група Андре Агаси 

</center>

Група Бјерн Борг 

</center>

Референце

Спољашње везе 

  
 Жреб
 Резултати

Тенис мастерс куп 2019.